Roskill ist der Name von

 Eustace Roskill, Baron Roskill (1911–1996), Vorsitzender der Roskill Commission
 Stephen Roskill (1903–1982), Offizier der Royal Navy und offizieller Historiker der Navy 
 Mount Roskill, Vulkan und Stadtteil von Auckland, New Zealand